Тулі́-е-Аттанку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 18 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Тулі-е-Аттанкур на сайті французького Національного інституту географії
 Тулі-е-Аттанкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тулі-е-Аттанкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тулі-е-Аттанкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тулі-е-Аттанкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена